Le patronyme Ferenczi est porté par plusieurs personnes :

 Aurélien Ferenczi, journaliste et critique de cinéma français ;
 Béni Ferenczy (1890 - 1967), sculpteur hongrois ; 
 Ida von Ferenczy (1839-1928), noble hongroise ;
 István Ferenczi (1977 - ), footballeur hongrois ; 
 István Ferenczy (1792 - 1856), sculpteur hongrois ;
 Károly Ferenczy (1862-1917), peintre hongrois ;
 László Ferenczy (1998-1946), militaire hongrois, collaborateur des nazis pendant la Shoah en Hongrie ;
 Noémi Ferenczy (1890-1957), artiste textile hongroise ;
 Sándor Ferenczi (1873 - 1933), l'un des premiers psychanalystes ;
 Thomas Ferenczi (1944 - ), journaliste français ;
 Valér Ferenczy (1885-1954), peintre et illustrateur hongrois.

Autres 
 La maison d'édition française Ferenczi & fils. Leur père était Joseph Ferenczy.

Voir aussi 
 Ferenci

Homonymie de patronyme hongrois